

Cinema 
A prova di errore (Fail-Safe) – film del 1964 di Sidney Lumet
A prova di errore (Fail Safe) – film del 2000 di Stephen Frears

Letteratura

A prova di errore (Fault-Intolerant) – racconto di Isaac Asimov